Трибу́нський — українсько-польське прізвище, що походить від прізвиська Трибун — громадського діяча, блискучого оратора і публіциста. Таким чином, предок Трибунського був грамотною, освіченою людиною, активістом..

Відомі носії 

 Трибунський Олексій Євстахійович (1900—1958) — радянський військовий, Герой Радянського Союзу.
 Трибунський Микола Петрович ( 1946 р.) — заявник у справі «Трибунський проти України» (Заява N 30177/02) у Європейському суді з прав людини.

Примітки